Слагельсе:

 Слагельсе — город в коммуне Слагельсе области Зеландия (Дания).
 Слагельсе — датская коммуна в составе области Зеландия.